Гуон:

 Гуон Бордосский — персонаж французского эпоса
 Гуон де Ротеланд — англо-нормандский поэт конца XII века, писавший на старофранцузском языке.